

Localidades

Wolfsberg (Turíngia)

Wolfsberg (Caríntia)
Wolfsberg (distrito)

Veja também
Wolfsburg

Desambiguações de topônimos